XXIII розыгрыш Гран-при проходил с 26 июня по 2 августа 2015 года с участием команд из 28 стран мира. Победителем Гран-при в 6-й раз стала сборная США.

Участники и система соревнования 
Как и в 2014 году, участие в турнире принимают 28 сборных, разделённых на три дивизиона в зависимости от положения в мировом рейтинге и текущего соотношения сил в мировом волейболе, с возможностью перехода в следующем розыгрыше слабейшей команды элитного дивизиона во второй дивизион, победителя второго дивизиона — в первый и аналогичного обмена между вторым и третьим дивизионами.

12 команд первого дивизиона на интерконтинентальном раунде за 3 игровых уик-энда провели 9 однокруговых турниров в группах из четырёх команд. Результаты матчей шли в общую турнирную таблицу. Участниками финального раунда, который прошёл по круговой системе, стали 6 команд, включая сборную США на правах его организатора.

Во втором и третьем дивизионах играли по 8 команд, в интерконтинентальных раундах было по 2 игровых уик-энда. В финальные стадии вышли по 4 команды, включая организаторов.

От участия в Гран-при-2015 отказалась сборная Республики Корея, вследствие чего сборная Доминиканской Республики сохранила своё место в первом дивизионе, сборная Чехии была переведена из третьего дивизиона во второй, а вакантное место в третьей восьмёрке занял дебютант Гран-при — команда Колумбии.

Интерконтинентальный раунд

Первый дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа A (Бангкок)

Группа B (Нинбо)

Группа C (Анкара)

Группа D (Сан-Паулу)

Группа E (Сайтама)

Группа F (Калининград)

Группа G (Катания)

Группа H (Гонконг)

Группа I (Штутгарт)

Самые результативные

Второй дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа J (Пореч)

Группа K (Каролина)

Группа L (Формоса)

Группа M (Самоков)

Третий дивизион

Турнирная таблица

Результаты

Группа N (Талдыкорган)

Группа O (Веракрус)

Группа P (Трухильо)

Группа Q (Шерага)

Финальный раунд

Третий дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Второй дивизион

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Первый дивизион 
Матчи проходили с 22 по 26 июля в Омахе.

Турнирная таблица

Результаты матчей 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:95%" width="100%"
!width="5%" rowspan="2"|Дата
!align="right" width="18%" rowspan="2"|
!width="6%" rowspan="2"|Счёт
!align="left" width="18%" rowspan="2"|
!colspan=5|Сеты
!width="5%" rowspan="2"|Отчёт
|-
!width="6%"|1
!width="6%"|2
!width="6%"|3
!width="6%"|4
!width="6%"|5
|-
|rowspan=3|22.07
|align=right|
|align=center|3:1
|align=left|
|23:25 ||25:20 ||25:16 ||25:14 ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|0:3
|align=left|
|24:26 ||26:28 ||19:25 || ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|3:0
|align=left|
|25:12 ||25:15 ||25:18 || ||
|P2
|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-
|rowspan=3|23.07
|align=right|
|align=center|0:3
|align=left||19:25 ||26:28 ||19:25 || ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|0:3|align=left||20:25 ||19:25 ||12:25 || ||
|P2
|-
|align=right||align=center|3:1|align=left|
|25:17 ||25:14 ||15:25||25:18 ||
|P2
|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-
|rowspan=3|24.07
|align=right||align=center|3:0|align=left|
|25:21 ||25:23 ||25:16 || ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|2:3|align=left||15:25 ||25:22 ||25:22 ||18:25 ||12:15
|P2
|-
|align=right||align=center|3:1|align=left|
|26:24 ||19:25 ||25:16 ||25:22 ||
|P2
|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-
|rowspan=3|25.07
|align=right||align=center|3:0|align=left|
|27:25 ||25:20 ||25:19 || ||
|P2
|-
|align=right||align=center|3:0|align=left|
|25:16 ||25:22 ||25:21 || ||
|P2
|-
|align=right||align=center|3:2|align=left|
|20:25 ||25:20 ||28:30 ||26:24 ||24:22
|P2
|-
|colspan="10" style="background:#f6f6f6;"|
|-
|rowspan=3|26.07
|align=right||align=center|3:0|align=left|
|25:23 ||25:19 ||25:18 || ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|1:3|align=left||18:25 ||27:25 ||28:30 ||18:25 ||
|P2
|-
|align=right|
|align=center|0:3|align=left||11:25 ||19:25 ||18:25 || ||
|P2
|}

 Составы 
 : Фолуке Акинрадево, Кайла Бэнуорт, Лорен Гиббемейер, ТеТори Диксон, Криста Дитцен, Меган Изи, Молли Креклоу, Джордан Ларсон, Карста Лоу, Келли Мёрфи, Тамари Миясиро, Келси Робинсон, Кортни Томпсон, Кимберли Хилл, в матчах интерконтинентального раунда также играли Криста Вансант, Кёрсти Джексон, Лорен Паолини и Николь Фоссетт. Главный тренер — Карч Кирай.
 : Ольга Бирюкова, Екатерина Ефимова, Ольга Ефимова, Ксения Ильченко, Екатерина Косьяненко, Екатерина Любушкина, Анна Малова, Наталья Малых, Наталия Обмочаева, Екатерина Орлова, Александра Пасынкова, Анастасия Самойленко, Ирина Фетисова, Яна Щербань, в матчах интерконтинентального раунда также играла Ксения Кравченко. Главный тренер — Юрий Маричев.
 : Габи, Дани Линс, Жусиели, Ивна, Карол, Лея, Майара, Мара, Моник, Наталия, Роберта, Сасса, Суэле, Элен, в матчах интерконтинентального раунда также играли Аденизия, Ана Тиеми, Барбара, Камила Брайт, Жаклин, Жоусинья, Макрис, Мари Парайба и Фе Гарай. Ассистент главного тренера — Пауло Баррос.
 : Ван Мэнцзе, Ван На, Ван Юньлу, Дин Ся, Лю Сяотун, Лю Яньхань, Чжан Сяоя, Чжан Чаннин, Чжан Юй, Чжэн Исинь, Чэнь Чжань, Янь Ни, в матчах интерконтинентального раунда также играли Линь Ли, Хуэй Жоци, Цзэн Чуньлэй, Чжу Тин, Шэнь Цзинсы, Юань Синьюэ, Ян Фансюй, Ян Цзюньцзин. Ассистент главного тренера — Ань Цзяцзе.
 : Валентина Арригетти, Катерина Бозетти, Лючия Бозетти, Мартина Гуиджи, Моника Де Дженнаро, Валентина Диуф, Кристина Кирикелла, Офелия Малинов, Алессия Орро, Стефания Сансонна, Мириам Силла, Индре Сорокайте, Валентина Тироцци, Рафаэла Фолье, в матчах интерконтинентального раунда также играли Алессия Дженнари и Паола Эгону. Главный тренер — Марко Бонитта.
 ''': Котоки Дзаясу, Юки Исии, Саори Кимура, Сарина Кога, Чидзуру Кото, Харука Миясита, Юриэ Набэя, Мию Нагаока, Рихо Отакэ, Саори Сакода, Миё Сато, Харуё Симамура, Мами Утисэто, Май Ямагути, в матчах интерконтинентального раунда также играла Айри Миябэ. Главный тренер — Масаёси Манабэ.

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Карста Лоу — 56,52
  Наталия Обмочаева — 49,07
  Лю Яньхань — 43,65
  Александра Пасынкова — 40,51
  Яна Щербань — 37,27
 Блок (очки в среднем за сет)
  Жусиели — 1,29
  Наталия Обмочаева — 1,00
  Мартина Гуиджи — 0,76
  Карол — 0,71
  Карста Лоу — 0,71

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Александра Пасынкова — 0,56
  Моник — 0,41
  Молли Креклоу — 0,41
  Ван Юньлу — 0,39
  Кимберли Хилл — 0,35
 Защита (диги в среднем за сет)
  Моника Де Дженнаро — 4,24
  Анна Малова — 3,88
  Жоусинья — 3,18
  Ван Мэнцзе — 3,17
  Габи — 3,06

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Дани Линс — 6,82
  Молли Креклоу — 5,24
  Харука Миясита — 3,41
  Ван На — 2,94
  Чидзуру Кото — 2,94
 Приём (процент эффективности)
  Келли Робинсон — 80,48
  Наталия — 77,50
  Чжан Чаннин — 76,92
  Габи — 75,86
  Яна Щербань — 75,81

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Карста Лоу.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2015 год в волейболе